Arent van Corlaer (1619 - 1667), stichter kolonie Schenectady in de Verenigde Staten
Corlaer (wijk), wijk in de Gelderse stad Nijkerk
Groot Corlaer, wijk in Nijkerk
Corlaer College, school in de wijk Corlaer